Сак'я (школа) — школа тибетського буддизму, заснована в 1073 Кхон Кончог Г'ялпом.
 Шак'я або Сак'я — народ або рід на північному сході Індії.